Anna di York (1439-1476), figlia di Riccardo Plantageneto, III duca di York, duchessa di Exeter come moglie di Henry Holland
 Anna di York (1475-1511), figlia del re d'Inghilterra Edoardo IV, duchessa di Norfolk come moglie di Thomas Howard